Westview ist der Name mehrerer Orte:

in Kanada:
 Westview (British Columbia)
 Westview (North Vancouver), ein Stadtviertel von North Vancouver
 Westview (Saskatoon), ein Stadtviertel von Saskatoon

in den Vereinigten Staaten:
 Westview (Atlanta) ein Stadtviertel in Atlanta
 Westview (Florida)
 Westview (Illinois)
 Westview (Kentucky)
 Westview (Maryland), ein Vorort von Baltimore
 Westview (Massachusetts)
 Westview (Missouri)
 Westview (New York)
 Westview (North Carolina)

in Südafrika:
 Westview (Südafrika)

Sonstiges:
 Westview (Decatur), im Morgan County, Alabama, gelistet im NRHP unter der Id-Nr.: 82002068